Con Sentimento si intende una condizione affettiva che dura più a lungo delle emozioni e che ha una minore incisività rispetto alle passioni.

Biologia 
Sentimento – in biologia, dati sperimentali hanno dimostrato che particolari composti neurochimici, soprattutto i neuropeptidi chiamati endorfine e le catecolamine cerebrali come l'adrenalina e/o la dopamina, sono all'origine delle affezioni sentimentali.

Psicologia 
Sentimento – in psicologia, nell'ambito della psicometria, si cerca di misurare sperimentalmente con liste di controllo o scale di valutazione la consistenza psichica dei sentimenti riferendola, quando possibile, a un determinato punteggio.

Musica 
Gli occhi dell'amore/Sentimento – singolo di Patty Pravo del 1968
Sentimento – singolo di Raffaella Cavalli del 1995
Sentimento – brano musicale della Piccola Orchestra Avion Travel del 2000, vincitore del Festival di Sanremo 2000
Sentimento – album di Andrea Bocelli del 2002
Sentimento – EP di Valerio Scanu del 2009
Sentimento – singolo di Valerio Scanu del 2009, tratto dall'EP omonimo